Miejscowości w USA:
 Eastwood – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Bossier
 Eastwood – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo

Miejscowości w Anglii:
 Eastwood – miasto w Anglii, w hrabstwie Essex
 Eastwood – miasto w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Eastwood – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Eastwood – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire

Miasto na Filipinach:
 Eastwood – miasto na Filipinach

Miasto w Kanadzie:
 Eastwood – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario

Miasta w Australii:
 Eastwood – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Eastwood – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa

Zobacz też Clint Eastwood, aktor.